DFL-Supercup 2012 bylo historicky třetí jednozápasové utkání každoročně pořádané soutěže zvané DFL-Supercup. Účastníci soutěže byli dva – vítěz dvou hlavních soutěží, německé Bundesligy i německého poháru DFB-Pokal za sezonu 2011/12 Borussia Dortmund, a mužstvo FC Bayern Mnichov, druhý celek německé Bundesligy ze stejné sezóny.

Utkání se za oblačného počasí odehrálo 12. srpna 2012 na domácím hřišti Bayernu Allianz Arena, tým z Bavorska FC Bayern Mnichov porazil Borussii 2:1 a stal se vítězem tohoto ročníku DFL-Supercupu.

Detaily zápasu 

Asistenti rozhodčího:
Norbert Grudzinski
Frank Willenborg
Čtvrtý rozhodčí:
Thorsten Schriever

Odkazy

Reference

Související články 
 DFL-Supercup
 Německá fotbalová Bundesliga 2011/2012

Externí odkazy 
 (West) Germany - List of Super/League Cup Finals, RSSSF.com 

DFL-Supercup
Fotbal v Německu v roce 2012
Zápasy Borussie Dortmund
Zápasy Bayernu Mnichov